B 82 bezeichnet:
die Bundesstraße 82 in Deutschland
die Seeberg Straße in Österreich

B82